Fengler ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Fengler (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Heinz Fengler (1923–1999), deutscher Numismatiker
 Jörg Fengler (* 1944), deutscher Psychologe und emeritierter Hochschullehrer
 Joseph Christian Fengler (1733–1802), Bischof von Raab
 Julius Fengler (1881–1960), deutscher Kommunalbeamter
 Michael Fengler (* 1940), deutscher Filmproduzent, Drehbuchautor sowie Regisseur
 Reinhardt Fengler (* 1957), deutscher Eishockeyspieler
 Susanne Fengler (* 1971), deutsche Autorin
 Stefan Fengler (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Fengler (* 1952), deutscher Verkehrsingenieur
 Wolfgang Fengler (Basketballspieler), deutscher Basketballspieler